Normantown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Normantown (Georgia)
 Normantown (Illinois)
 Normantown (West Virginia)

Siehe auch:
 Normanton